Иван Иванович Чулков — окольничий, служил полковым воеводой, в 1565 году воевода в Великом Новгороде, затем воевода во Ржеве, в 1568 году — в Вязьме, казнён в 1568 году.

Происхождение 
Иван Иванович Чулков принадлежал к тому дворянскому роду Чулковых, что вели своё происхождение от «германского выходца» Ратши. Прадед Ивана — Василий Тимофеевич Чулок Остеев был воеводой в Новгороде. Отец Ивана Иван Андреевич Чулков был крупным вотчинником в Переяславском уезде.

Биография 
В 1547 году вместе с братом Никитой Меньшим названы среди свидетелей земельной сделки (обмена селами) их двоюродного брата Фёдора Алексеевича и Троице-Сергиева монастыря. Иван отказался подтвердить сделку.

В сентябре 1547 года (18 сентября 7056 год) была свадьба брата Ивана Грозного — князя Юрия Васильевича и Иулианы Дмитриевны Палецкой. Иван Иванович среди четверых «на розсылку быти у постели» назван вторым (Иван Яковлевич Мансуров, Иван Иванович Чулков, Григорий Никитич Сукин, Семен Ярцов сын Нармацкого).

В 1549 году вместе с Фёдором Чулковым, Никитой Большим, Никитой Меньшим и Дмитрием Ивановичем Чулковыми продали село Бакино Переяславского уезда Троицкому монастырю.

В 1557 году (2 июля 7065 года) Иван Грозный ожидал нового нападение Девлет I Гирея. Планируя дать отпор царь готовил войско. Два окольничих Никита Васильевич Шереметьев и Иван Иванович Чулков был направлены в Коломну, чтобы оттуда при нападении сообщить об угрозе.

В 1565 году (7073 год) Иван Грозный «опалу свою положил» (прогневался) на двух из шести воевод Полоцка: князя Данилу Юрьевича Сицкого и Ивана Петровича Квашнина-Пояркова и сослал их в Казань, «а на их место государь велел быть» окольничему Ивану Ивановичу Чулкову и князю Андрею Бабичеву)
В 1565 году (13 марта 7073 года) Иван Иванович и князь Андрей Бабичев указаны воеводами Новгорода.

В 1567 году (7075 год) в чине окольничего был вторым воеводой Ржева (первым был князь Иван Иванович Турунтай Пронский, третьим воевода Василий Коробов).

В 1568 году (7076 году) Иван Иванович первым воеводой был направлен в Астрахань. С ним были отправлены второй воевода князь Захарий Иванович Сугорский, и дьяк Андрея Щепотев. В этот же год был направлен вторым воеводой сторожевого полка под Вязьму на границе с Великим княжеством Литовским (первым воеводой был Фёдор Михайлович Трубецкой).

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
  
 
 

Иван
Воеводы Вязьмы
Воеводы Ржева
Воеводы Астрахани